

Geografia 
 Chenoweth – census-designated place nello stato dell'Oregon, Stati Uniti d'America

Persone 
 Helen Chenoweth-Hage – politica statunitense
 Kristin Chenoweth – cantante e attrice statunitense